Tröghet eller Trög kan syfta på:

 Tröghet – inom fysiken som motstånd mot rörelseförändring
 Tröghetslagen – definierar inertialsystem
 Tröghetsmoment – ett mått på det vridmoment som krävs för en given ändring per tidsenhet av kroppens rotationshastighet kring en given axel
 Tröghetsnavigering – en navigationsmetod

Se även
 Hysteres
 Inertialsystem
 Söl (en alg)